Ойсле́ндер — еврейская фамилия. Известные носители: 

 Ойслендер, Александр Ефимович (1908—1963) — поэт и переводчик.
 Ойслендер, Наум Евсеевич (1893–1962) — поэт и прозаик.